Олег Григорьевич Назаренко (; 4 августа 1967) — советский и украинский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник СДЮШОР «Металлист» (Харьков). С 15-летнего возраста стал выступать за дубль «Металлиста» в первенстве дублёров. В 1984—1985 играл в первенстве Украинской ССР среди коллективов физкультуры за полтавскую «Ворсклу».

Летом 1985 года вернулся в «Металлист» и 21 августа 1985 года дебютировал в высшей лиге в матче против киевского «Динамо», заменив в перерыве Александра Иванова. Всего в 1985 году сыграл 4 матча в высшей лиге, во всех выходил на замены.

В 1986 году перешёл в киевское «Динамо», но играл только за дубль. Провёл 17 матчей в первенстве дублёров.

В 1987 году снова вернулся в «Металлист», но также не смог стать игроком основного состава. За следующие два с половиной сезона сыграл 2 матча (1 гол) в Кубке СССР, 10 игр в Кубке Федерации и одну игру на Кубок сезона.

В начале сезона 1989 года перешёл в запорожское «Торпедо» из второй лиги. Затем провёл два сезона в нижегородском «Локомотиве» в первой лиге, в этом клубе как правило выходил на замены. После распада СССР провёл полсезона в команде украинской второй лиги «Явор» (Краснополье), затем играл в Чехословакии.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Явор» Краснополье